La Vysšaja Liga 1970-1971 è stata la 37ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del CSKA Mosca.

Classifica

Spareggio scudetto

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1970/1971 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1970/1971 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

Pallacanestro nel 1970
Pallacanestro nel 1971
1970-1971